Drappier peut faire référence à :
Champagne Drappier, une maison de champagne fondée en 1808
Franz Drappier (1948-2003), auteur de bande dessinée
Nicolas Drappier (1811-1862), homme politique français

Homonymie de patronyme